kommandó rohamcsapat
 Kommandó (1985) amerikai akciófilm
 Kommandó falu Romániában
 Kommandó magyar metalegyüttes